Der Challenger ATP de Salinas Trofeo Diario Expreso 2014 war ein Tennisturnier, das vom 24. Februar bis 1. März 2014 in Salinas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Bastián Malla
 Christian Garín
 Guillermo Durán
 Eduardo Struvay

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Salinas (Ecuador)